Dans la mythologie nordique, Mótsognir est le père des Nains.

Notes et références 

Nain de la mythologie nordique